Une inférence est une opération qui consiste à admettre une proposition en raison de son lien avec une proposition préalable tenue pour vraie.  

 En statistiques, l'inférence bayésienne est une méthode pour générer (asserter) des inférences statistiques à partir de données en utilisant le théorème de Bayes.
 En logique, l’inférence est un mouvement de la pensée allant des principes à la conclusion.
 En programmation informatique, on retrouve la notion d'inférence de types.

Références 

Pragmatique